Xestocephalinae  — подсемейство прыгающих насекомых из семейства цикадок (Cicadellidae). Около 200 видов и 7 родов. Пантропическая группа с небольшим представительством в умеренном поясе Северной Америки и восточной Палеарктики. Макросетальная формула задних бёдер равна 2+1+1 (Xestocephalini) или 2+2+1 (Portanini). Биология малоизучена. Нимфы некоторых видов рода Xestocephalus кормятся на корнях травянистых растений, а представители трибы Portanini встречаются в тропических лесах. Обладают сходством с Aphrodinae и Deltocephalinae.

Примечания

Литература 
 Carvalho, A.N. & R.R. Cavichioli, 2005: Portanus aliceae sp. nov. from Brazil (Hemiptera: Cicadellidae, Xestocephalinae). Neotropical Entomology 34 (2): 251—254. Abstract and full article: doi: 10.1590/S1519-566X2005000200013.
 Knight, W.J. 1974: Leafhoppers of New Zealand: subfamilies Aphrodinae, Jassinae, Xestocephalinae, Idiocerinae and Macropsinae. New Zealand journal of zoology, 1: 475—493.

Ссылки 
 eol.org

Цикадки
Подсемейства насекомых